

Geografia 
 San Benigno Canavese, comune in provincia di Torino
 San Benigno, frazione di Cuneo
 San Benigno, quartiere di Genova
 San Benigno, frazione del comune veneto di Malcesine

Santi e beati 
 San Benigno (†?) martire con sant'Evagrio, celebrato il 3 aprile
 San Benigno di Digione (†II secolo), martire, apostolo della Borgogna, patrono di Digione, celebrato il 1º novembre
 San Benigno di Todi (†303), martire, festeggiato il 13 febbraio
 San Benigno di Armagh (†466), vescovo, successore di San Patrizio come capo della Chiesa cattolica d'Irlanda, celebrato il 9 novembre
 San Benigno (†477), vescovo di Milano, celebrato il 20 novembre
 San Benigno (†VI secolo),  vescovo e poi eremita in quel di Utrecht, festeggiato il 28 giugno
 San Benigno (†707), monaco benedettino, celebrato con il fratello gemello Giovanni il 21 luglio
 
 San Benigno di Malcesine (†IX secolo), eremita, commemorato il 26 luglio
 San Benigno di Breslavia (†XIII secolo), monaco cistercense, martire per mano tartara, celebrato il 20 giugno
 Beato Benigno Visdomini (†1236), monaco vallombrosano, abate e poi eremita, celebrato il 17 luglio
 Beato Benigno Romano († 26 marzo 1544), francescano di Palermo, celebrato il 26 marzo, data della sua morte.

Pagine correlate 

 Benigno
 Abbazia di San Benigno